Verri della Bosia ist der Familienname folgender Personen:

 Karl Verri della Bosia (Ascan Karl Verri della Bosia; 1790–1878), bayerischer Generalmajor 
 Maximilian Verri della Bosia (1824–1909), bayerischer General der Infanterie